Hague kan syfta på:

 Hague, New York
 Hague, North Dakota
 Hague, Saskatchewan